Amphitheatre Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Amphitheatre Mountain (Alaska)
 Amphitheatre Mountain (Montana)

Siehe auch:
 Amphitheater Mountain